Die Saison 2019/20 war die 30. Spielzeit der Bundesliga, offiziell FLYERALARM Frauen-Bundesliga, im Frauenfußball. Sie begann am 17. August 2019 und sollte am 17. Mai 2020 enden. Meister und Vizemeister qualifizieren sich für die UEFA Women’s Champions League, während die zwei letztplatzierten Mannschaften in die 2. Bundesliga absteigen müssen. Wegen der COVID-19-Pandemie wurde die Saison nach dem 16. Spieltag (28. Februar/1. März 2020) ausgesetzt. Am 25. Mai 2020 beschloss der DFB die Fortsetzung ab dem 29. Mai 2020 bis zum letzten Spieltag am 28. Juni 2020.

Teilnehmer

Mannschaften 
Für die Fußball-Bundesliga 2019/20 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Die zehn bestplatzierten Mannschaften der Bundesliga 2018/19
  VfL Wolfsburg
  FC Bayern München
  1. FFC Turbine Potsdam
  SGS Essen
  TSG 1899 Hoffenheim
  1. FFC Frankfurt
  SC Freiburg
  SC Sand
  MSV Duisburg
  Bayer 04 Leverkusen
 Die bestplatzierten aufstiegsberechtigten Mannschaften der 2. Bundesliga 2018/19:
  1. FC Köln
  FF USV Jena

Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Statistik

Torschützenliste

Die Meistermannschaft

Einzelnachweise 

2019/20
Bundesliga 2019/20 (Frauen)